30-я стрелковая дивизия — воинское соединение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История дивизии 
Сформирована 22.03.1943 года на базе 16-й стрелковой бригады и 119-й стрелковой бригады в Россоши.

Принимала участие в Курской битве, перешла в контрнаступление в направлении Тростянец, Зеньков, Золотоноша, принимая участие в Белгородско-Харьковской стратегической операции. 27.08.1943 года отразила 8 контратак пехоты противника, поддержанных 30 танками у села Карпиловка (Ахтырский район Сумской области).

В ходе Киевской операции 28.09.1943 форсировала Днепр в районе города Канев, приняла участие в освобождении 06.11.1943 Киева и 12.11.1943 Житомира. Затем Житомир был вновь оставлен и дивизия, уже в ходе Житомирско-Бердичевской операции снова приняла участие в освобождении Житомира 31.12.1943 года.

В ходе Проскуровско-Черновицкой операции дивизия вела бои у Каменец-Подольского, приняла участие 09.03.1944 года в освобождении Староконстантинова, 24.03.1944 освободила Бучач, 27.03.1944 прорвалась к Орынину.

В ходе Львовско-Сандомирской операции приняла участие в освобождении 21.07.1944 города Монастыриска, а 05.08.1944 года города Стрый.

Затем принимала участие в Восточно-Карпатской операции и Западно-Карпатской операции, в ходе последней вышла к Моравско-Остравскому укреплённому району.

Закончила войну в Праге, участвуя в Пражской операции, в ходе операции 08.05.1945 приняла участие в освобождении города Оломоуц.

Полное название 
30-я стрелковая Киевско-Житомирская Краснознамённая дивизия

Подчинение

Состав 
 35-й стрелковый полк
 71-й стрелковый полк
 256-й стрелковый полк
 59-й артиллерийский полк
 552-я учебная рота
 145-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 89-я разведывательная рота
 101-й сапёрный батальон
 873-й отдельный батальон связи (646-я отдельная рота связи)
 57-й медико-санитарный батальон
 66-я отдельная рота химический защиты
 407-я автотранспортная рота
 321-я полевая хлебопекарня
 94-й (246-й) дивизионный ветеринарный лазарет
 81-я (1764-я) полевая почтовая станция
 1721-я полевая касса Госбанка

Командиры 
 Савченко, Михаил Евдокимович (22.03.1943 — 16.09.1943), полковник;
 Ивановский, Николай Михайлович (17.09.1943 — 19.10.1943), полковник;
 Янковский, Виктор Павлович (20.10.1943 — 30.07.1944), полковник;
 Волошин, Фёдор Фёдорович (31.07.1944 — 03.09.1944), полковник;
 Янковский, Виктор Павлович (04.09.1944 — 11.05.1945), генерал-майор.

после войны 
 Зиновьев, Филипп Сергеевич (1945—1946), полковник
 Бураковский, Иван Николаевич (июль 1956 — июнь 1957), генерал-майор.

Отличившиеся воины дивизии

Награды и наименования 

Награды частей дивизии:
 35-й стрелковый Станиславский ордена Суворова полк
 71-й стрелковый Краснознамённый ордена Суворова полк
 256-й стрелковый Краснознамённый ордена Суворова полк
 59-й артиллерийский Карпатский Краснознамённыйорденов Богдана Хмельницкого (II степени) и Александра Невского полк
 145-й отдельный истребительно-противотанковый ордена Красной Звездыдивизион
 101-й отдельный сапёрный Стрыевский ордена Богдана Хмельницкого батальон
 873-й отдельный ордена Богдана Хмельницкого батальон связи

Газета 
Выходила газета «Во славу Родины». Редактор — майор Токарев Михаил Алексеевич (1916-?)

Примечания

Ссылки 
 Справочник 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета 
 30-я стрелковая дивизия на сайте «Память народа 1941—1945»

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979. С. 249—253 «Освобождение Киева».
 Горбачёв А. Н. Военные газеты периода 1900—2018 гг. из фондов Российской Государственной библиотеки и архивов РФ: Краткий справочник. М., Infogans, 2019

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году